Julian Wieniawski ps. „Jordan” (ur. 5 lutego 1834 w Lublinie, zm. 23 września 1912 w Warszawie) – polski prozaik i komediopisarz, brat Henryka i Józefa.

Życiorys 
Ukończył Gimnazjum Lubelskie, do którego uczęszczał w latach 1844–1848, a następnie Instytut Agronomiczny w Marymoncie. Był uczestnikiem powstania styczniowego (należał do „stronnictwa białych”). Po klęsce powstania wyjechał do Francji, tam w Paryżu studiował ekonomię i prawo. Do kraju powrócił w 1865 roku, tam został natychmiast aresztowany. W 1872 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie pełnił funkcję w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu. Rok 1872 był właściwym debiutem Wieniawskiego (zbiór szkiców Wędrówki delegata drukowana w „Tygodniku Ilustrowanym”), jednak już w 1859 roku na łamach „Gazety Codziennej” wydrukowano kilka korespondencji.

W latach 1879–1912 przebywał w Chlebni koło Grodziska Mazowieckiego.

Zmarł 23 września 1912 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 16-1-4).

Przypisy

Bibliografia 
 Wieniawski Julian, Pisma, tom 1–2, Kraków 1984.
 Wieniawski Julian, Wędrówki delegata, wstęp Z. Mitznera, Warszawa 1955.
 S. Fita OLP seria IV
 A. Oppman, Śp. J. W. (J.), „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 39.
 A. Grzymała-Siedlecki, Stulecie J. (1834–1912). „Kurier Warszawski” 1934, nr 5.

Linki zewnętrzne 
 Utwory Juliana Wieniawskiegoo w serwisie Polona.pl

Ludzie urodzeni w Lublinie
Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Pisarze związani z Lublinem
Pisarze związani z Paryżem
Pisarze związani z Warszawą
Polscy dramaturdzy XIX wieku
Polacy pochodzenia żydowskiego
Polscy dramaturdzy XX wieku
Polscy komediopisarze XIX wieku
Polscy pisarze pozytywizmu
Polscy prozaicy XIX wieku
Polscy prozaicy XX wieku
Urodzeni w 1834
Zmarli w 1912